

Codici 
 KTL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kitale (Kenya)
 ktl – codice ISO 639-3 della lingua koroshi

Musica 
 KTL  – gruppo musicale statunitense
 KTL  – album dei KTL del 2006